Cortegaça peut désigner :
au Portugal :
Cortegaça, paroisse civile de la municipalité de Mortágua, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Cortegaça, paroisse civile de la municipalité d'Ovar, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.